Киевский вокзал Полтавы — вокзал в Киевском районе города Полтава (линия Полтава-Киев)
 Южный вокзал Полтавы — вокзал в Ленинском районе города Полтава (линии Харьков-Полтава, Полтава-Лозовая)